Bochkoltz ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bochkoltz (1815–1879), deutsche Sopranistin, Opernsängerin, Kammersängerin und Komponistin
 Wilhelm Christoph Bochkoltz (1810–1877), deutscher Chemie-Ingenieur und Botaniker